Merkel kan syfta på:
 Angela Merkel, Tysklands förbundskansler 
Merkel (vapen) – en tysk tillverkare av skjutvapen
Merkelcell – finns i den mänskliga huden
 Merkel (efternamn) – ett tyskt efternamn och personer med namnet